49-й чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл с 20 февраля по 3 марта 2013 года в Италии в Валь-ди-Фьемме. В соревнованиях приняли участие атлеты из 57 стран. Разыгран 21 комплект медалей: 4 в лыжном двоеборье, 5 в прыжках на лыжах и 12 в лыжных гонках. Чемпионат мира третий раз прошёл в Валь-ди-Фьемме, ранее чемпионат проводился в 1991 и 2003 годах.

В программу соревнований впервые были включены смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина.

Призёры

Лыжные гонки

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины

Женщины

Микст

Результаты

Лыжные гонки

21 февраля — Спринт (классический стиль). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

21 февраля — Спринт (классический стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

23 февраля — Скиатлон (7,5 + 7,5 км). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

23 февраля — Скиатлон (15 + 15 км). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

24 февраля — Командный спринт (свободный стиль). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

24 февраля — Командный спринт (свободный стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

26 февраля — 10 км (свободный стиль). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

27 февраля — 15 км (свободный стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

28 февраля — Эстафета 4×5 км. Женщины 

Результаты на сайте ФИС

1 марта — Эстафета 4×10 км. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

2 марта — Масс-старт 30 км (классический стиль). Женщины 

 Результаты на сайте ФИС

3 марта — Масс-старт 50 км (классический стиль). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

Лыжное двоеборье

22 февраля — Средний трамплин (HS106) + 10 км 

Результаты на сайте ФИС

24 февраля — Командное первенство/средний трамплин (HS106) + Эстафета 4×5 км 

Результаты на сайте ФИС

28 февраля — Большой трамплин (HS134) + 10 км 

Результаты на сайте ФИС

2 марта — Командное первенство/большой трамплин (HS134) + Эстафета 2х7,5 км 

Результаты на сайте ФИС

Прыжки на лыжах

22 февраля — Средний трамплин (HS106). Женщины 

Результаты на сайте ФИС

23 февраля — Средний трамплин (HS106). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

24 февраля — Средний трамплин (HS106). Командные соревнования. Микст 

Результаты на сайте ФИС

28 февраля — Большой трамплин (HS134). Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

2 марта — Большой трамплин (HS134). Командные соревнования. Мужчины 

Результаты на сайте ФИС

Медальный зачет 

Жирным выделено максимальное количество медалей каждого вида.

Лучшие спортсмены

Примечания

Ссылки 
 Календарь турнира

2013
Лыжный спорт
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже